Tres buques de la Armada de los Estados Unidos han portado el nombre de Brooklyn, en honor al distrito municipal neoyorquino de Brooklyn. 

 El  fue una balandra de hélice con casco dado de alta en 1859 que participó en la guerra civil estadounidense.

 El  fue un crucero acorazado dado de alta en 1896 buque insignia durante la guerra hispano-estadounidense.

 El  fue un crucero ligero dado de alta en 1937 y que participó en combates de la segunda guerra mundial, para ser posteriormente transferido a Chile que lo renombró O'Higgins.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos